Томашов — фамилия; имеет женскую форму Томашова.
 Томашов, Валерий Васильевич (род. 1947) — российский историк, философ, культуролог, театровед, театральный критик.
 Томашов, Юрий Васильевич (1929—2019) — советский и российский конструктор военной техники, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской и Государственной премий.

Томашова 
 Томашова, Татьяна Ивановна  (род. 1975) — российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года.
 См. также 
 Томашов-Мазовецкий — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Томашувский повят, Лодзинское воеводство. 
 Томашув-Мазовецкий — город в Лодзинском воеводстве, в Томашувском повяте, расположен на реке Пилице.